А́льфред Кё́рнер (; 14 февраля 1926 — 23 января 2020) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. Младший брат Роберта Кёрнера, также футболиста.

Карьера

Клубная 
Большую часть карьеры провёл за венский «Рапид», в составе которого выиграл семь чемпионатов Австрии, один Кубок Австрии и один Кубок Митропы. Карьеру завершал в команде «Адмира» (Вена), позднее переименованную в «Адмира-Энерги».

В сборной 
В сборной Альфред провёл 47 игр и забил 14 голов. Дебютировал в октябре 1947 года в матче против сборной Чехословакии. Участник Олимпийских игр 1948 года и чемпионатов мира 1954 и 1958 годов (на чемпионате мира 1954 года завоевал бронзовую медаль). Последнюю игру провёл в октябре 1958 года против сборной Франции.

Награды

Командные 
 Чемпион Австрии (1946, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957)
 Победитель Кубка Австрии (1946)
 Победитель Кубка Митропы (1951)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1954)

Личные 
 Золотая медаль «За заслуги перед Веной» (2006)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте архивов «Рапида»

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Адмира»
Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года